Ivan Dodig / Édouard Roger-Vasselin erano i detentori dall'ultima volta che il torneo si è tenuto nel 2019, ma Dodig ha deciso di non partecipare quest'anno. Roger-Vasselin ha giocato in coppia con Henri Kontinen, eliminati ai quarti di finale da Matthew Ebden e John-Patrick Smith.

In finale Hugo Nys / Tim Pütz hanno sconfitto Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut con il punteggio di 6-4, 5-7, [10-8].

Teste di serie 

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (finale) 
  Henri Kontinen /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)

  Ken Skupski /  Neal Skupski (primo turno) 
  Hugo Nys /  Tim Pütz (campioni)

Wildcard 

  Grégoire Barrère /  Albano Olivetti (primo turno)

  Petros Tsitsipas /  Stefanos Tsitsipas (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 2021